SIP может означать:
 Протокол установления сеанса  ;
 Код IATA симферопольского аэропорта;